Este nome comum corresponde a duas espécies:
 Saxicola torquata e
 Saxicola rubicola.

São duas espécies morfologicamente muito semelhantes, até recentemente incluídas numa só, a S. torquata. Assim, a espécie europeia passou a ser classificada como S. rubicola e a africana S. torquata.

Muscicapidae
Desambiguação